est une expression anglo-saxonne signifiant « un garçon rencontre un garçon ». Elle peut faire référence à :

 , court métrage sud-coréen de Kim Jho Kwang-soo (2008) ;
 , comédie musicale de Bill Solly et Donald Ward (1975) ;
 , roman de David Levithan (2003) ;
 , série télévisée américaine diffusée du  au  sur Bravo.

Voir aussi